Styx, uma banda americana de rock
Styx, nome grego do rio Estige
Onychogomphus styx, uma espécie de libelinha
9P - um protocolo de rede, também conhecido por Styx

Desambiguação